Федько — украинская фамилия.

Известные носители:
 Федько, Валентина Тимофеевна (1913—2006) — украинская и советская врач-педиатр, заслуженный врач Украины.
 Федько, Валериан Тимофеевич (1937—2010) — профессор, доктор технических наук в области сварочного производства.
 Федько, Виталий Филиппович (род. 1954) — медиа-продюсер, режиссёр, композитор, создатель медиа-концепций.
 Федько, Владимир Петрович (1940—2006) — украинский художник.
 Федько, Иван Фёдорович (1897—1939) — советский военачальник, участник Гражданской войны.